HM est un code, qui signifie Hypermarché
 HM est un code, qui signifie Îles Heard-et-MacDonald, selon la liste des Internet TLD (Top level domain): .hm
hm est un symbole désignant :
 la mesure de longueur qu'est l'hectomètre, correspondant à cent mètres
 un rare format de fichier (fichiers inconnus sous Apple II, fichiers d'aide en rapport avec Microsoft Windows).
 HM sont les lettres initiales du prénom et du nom et le pseudonyme d'un célèbre patient nommé Henry Molaison atteint d'amnésie et étudié notamment par Brenda Milner
 H&M est une célèbre chaîne de magasins de prêt-à-porter. 
 HM est une marque de motos, filiale de Honda, HM étant le sigle de « Honda Montesa ». Cette marque produit de nombreux modèles de motos de compétition, tant cross que super motard allant de 50 cm à 550 cm.
 Hm, ou Hamburgmuseum, est le musée d'histoire de Hambourg.

Code